Дра́жен Му́жинич (; 25 января 1953, Сплит, ФНРЮ) — югославский футболист, защитник. В настоящее время работает скаутом в «Хайдуке».

Карьера

Клубная 
Дражен Мужинич дебютировал в составе «Хайдука» из Сплита 29 марта 1970 года, в матче с клубом «Челик» из Зеницы, завершившимся поражением «Хайдука» 1:3. На тот момент Мужиничу было всего 17 лет. Мужинич выступал за «Хайдук» до 1980 года. За это время он сыграл 508 матчей, из них 280 в чемпионате Югославии, 29 в Кубке Югославии, и 30 в еврокубках, и забил в них 28 голов. За время выступлений в «Хайдуке» Мужинич 4 раза выиграл чемпионат Югославии и 5 раз Кубок Югославии, а в 1977 году удостоился звания Футболист года в Югославии. В 1980 году Мужинич перешёл в английский клуб «Норвич Сити» за 300 000 фунтов стерлингов после приглашения тогдашнего тренера «Норвича» Джона Бонда. Однако английский период карьеры оказался для Мужинича крайне неудачным. Он так и не смог приспособиться к новой стране и новому языку, и сыграл за 2 сезона в составе «канареек» лишь 23 матча в чемпионате. По окончании сезона 1981/82 Кен Браун, сменивший на тренерском посту Джона Бонда, разорвал контракт с Мужиничем, после чего тот завершил свою карьеру.

В сборной 
В сборной Югославии Дражен Мужинич дебютировал 17 апреля 1974 года в товарищеском матче со сборной СССР, завершившимся со счётом 0:1. В составе сборной Мужинич принял участие в чемпионате мира 1974 года и чемпионате Европы 1976 года. Свой последний матч за сборную Мужинич сыграл в отборочном турнире чемпионата Европы 1980 года против сборной Испании 10 октября 1979 года, тот матч завершился победой югославов со счётом 1:0. Всего же за сборную Мужинич сыграл 32 официальных матча в которых забил 1 гол. Также Мужинич сыграл 12 матчей за молодёжную сборную Югославии и 1 матч за юношескую сборную Югославии.

Итого: 32 матча / 1 гол; 10 побед, 6 ничьих, 16 поражений.

Достижения

Командные 
  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (4): 1971, 1974, 1975, 1979
 Серебряный призёр чемпионата Югославии: 1976
 Бронзовый призёр чемпионата Югославии: 1978
 Обладатель Кубка Югославии (5): 1972, 1973, 1974, 1976, 1977

Личные 
 Футболист года в Югославии: 1977

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Биография на сайте о игроках «Норвич Сити»

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Норвич Сити»